Supermarket Sztuki III - "Ludzie i Przedmioty" 2002 – trzecia edycja festiwalu Supermarket Sztuki mającego na celu promocję młodych artystów i popularyzację sztuki współczesnej.

Miejsce: Galeria DAP (Dom Artysty Plastyka) Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie.

Na program festiwalu złożyły się: ogólnopolski konkurs dla młodych młodych artystów i wystawa pokonkursowa, wystawa artystów zaproszonych, dyskusja panelowa oraz program performance.

Kuratorka festiwalu 
Agnieszka Żechowska

Jury konkursu 
Anda Rottenberg (przewodnicząca obrad), Adam Budak, Ewa Gorządek, Jerzy Pietras, Agata Smalcerz, Adam Szymczyk, Magdalena Ujma

Wystawa pokonkursowa laureatów 
Dorota Buczkowska, Artur Chrzanowski, Katarzyna Domańska, Bartosz Frączek, Eliza Galey, Monika Grzesiewska, Paweł Haincel, Izabella Jędrulak-Mocur, Marcin Kędzierski, Paweł Korab-Kowalski, Arek Kozak, Maciej Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Marcin Krawczuk, Aleksandra Kujawska, Kamil Kuskowski, Robert Kuśmirowski, Laura Pawela, Sonia Rammer, Tomasz Skórka, Katarzyna Skrobiszewska, Maciej Stępiński

Wystawa artystów zaproszonych 
Zuzanna Janin, Janek Koza, Marcin Maciejowski, Jarosław Modzelewski, Mariola Przyjemska, Jadwiga Sawicka, Sławomir Toman

Kuratorka: Agnieszka Żechowska

Dyskusja panelowa 
Tytuł: "Młody artysta. Model do składania"

Koncepcja: Magdalena Ujma

Paneliści: Magdalena Ujma (moderowanie), Piotr Bernatowicz, Łukasz Gorczyca, Jan Gryka, Władysław Kaźmierczak, Jarosław Suchan

Konsylium / Performance 
Koordynator: Janusz Bałdyga

Uczestnicy: Janusz Bałdyga, Dagna Jakubowska, Konrad Juściński, Zdzisław Kwiatkowski, Zygmunt Piotrowski, Maciej Sawicki, Ewa Świdzińska

Bibliografia 
 Ogólnopolski Festiwal Supermarket Sztuki III - Ludzie i przedmioty, Warszawa: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, 2002, .

Sztuka współczesna
Festiwale w Polsce